Varios camposantos reciben el nombre de Cementerio del Norte:
 el Cementerio del Norte de Madrid, ya desaparecido.
 el Cementerio del Norte de Manila.
 el Cementerio del Norte de Montevideo.
 el Norra begravningsplatsen, cercano a Estocolmo.
También fue la antigua denominación de otros museos:
 el Cementerio de la Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.
 el Cementerio de Montmartre de París.

Cementerios